Pematang Pauh (Sungai Tenang), een plaats in Indonesië
Pematang Pauh (Tungkal Ulu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing